Эльзе (приток Верре)
 Эльзе (приток Ленне)